Izushi bezeichnet:

 einen Landkreis in der Präfektur Hyōgo: Izushi-gun (Hyōgo)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Izushi (Hyōgo) (eingemeindet nach Toyooka)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Izushi (Han)

Izushi ist der Familienname folgender Personen:

 Minoru Izushi (* 1961), japanischer Verwaltungsrechtswissenschaftler